Existen dos idiomas conocidos comúnmente como el idioma pima:
 Idioma o'odham (pima alto), hablado en Arizona (EE. UU.) y Sonora (México).
 Idioma névome (pima bajo), hablado en Sonora y Chihuahua (México).

La lengua pima es hablada en los estados de Sonora y Chihuahua. Pertenece a la rama tepimana de la familia lingüístca yuto-azteca. 

De acuerdo con el conteo del INEGI 2010, se registraron un total de 867 hablantes de pima bajo, cifra que concuerda con la del INALI 2010. El pima bajo puede caracterizarse como una lengua más aglutinante que flexiva y medianamente polisintética; se caracteriza por tener un tipo de alineamiento nominativo-acusativo que carece de marcadores morfológicos nominales. Actualmente es una de las lenguas consideradas en ALTO RIESGO de desaparición, siendo la hablada en Chihuahua la más debilitada.

Lenguas tepimanas